Francisco I. Madero ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Francisco I. Madero (Coahuila), Verwaltungseinheit in Mexiko
 Municipio Francisco I. Madero (Hidalgo), Verwaltungseinheit in Mexiko